Olsen může být:

příjmení
 Anders Peter Olsen (1862–1932) – dánský inspektor Grónska
 Angel Olsen (* 1987) – americká zpěvačka
 Elizabeth Olsen (* 1989) – americká herečka
 Ashley Olsen (* 1986) – americká herečka
 Gregory Olsen (* 1945) – americký vědec a kosmonaut
 Gustav Olsen (1878–1950) – grónský pastor, misionář a spisovatel
 Hendrik Olsen (1901–1967) – grónský zemský rada, obchodní správce, tlumočník, novinář a překladatel
 Henning Olsen (1890–1975) – norský rychlobruslař
 Christian Olsen (1813–1898) – dánský portrétní malíř, kreslíř a fotograf
 Jakob Olsen (1890–1936) – grónský katecheta, tlumočník, člen několika expedic
 Jesper Olsen (* 1961) – dánský fotbalista
 Joachim Olsen (* 1977) – dánský atlet
 Klæmint Olsen (* 1990) – faerský fotbalista
 Lars Olsen (* 1961) – dánský fotbalista
 Ole Tobias Olsen (1830–1924) – norský fotograf, žalmista, sběratel lidových melodií, varhaník, kněz, starosta a inženýr
 Kristian Olsen (1942–2015) – grónský spisovatel, básník, malíř, překladatel a učitel
 Mary-Kate Olsen (* 1986) – americká herečka
 Morten Olsen (* 1949) – dánský fotbalista
 Olaf Olsen (1928–2015) – dánský historik a archeolog
 Ole Olsen – vícero nositelů, viz rozcestník
 Oskar Olsen (1897–1956) – norský rychlobruslař
 Peter Olsen (* 1961) – grónský učitel a politik
 Paneeraq Olsenová (* 1958) – grónská politička a státní úřednice
 Regine Olsen (1822-1904) – dánská klavíristka, snoubenka Sørena Kierkegaarda
 Robin Olsen (* 1990) – švédský fotbalista
 Rikke Agnete Olsen (* 1939) – dánská historička, archeoložka a autorka
 Theodore Victor Olsen (1932–1993) – americký spisovatel westernů
 Olsen Brothers – dánské poprockové duo

Externí odkazy